Екатери́на Макси́мова:
 Максимова, Екатерина Александровна (род. 1976) — российский театральный режиссёр и педагог, художественный руководитель театра «ТОК. Команда Максимовой».
 Максимова, Екатерина Николаевна (1891—1932) — советский архитектор-конструктивист.
 Максимова, Екатерина Сергеевна (1939—2009) ― артистка балета и педагог, прима-балерина Большого театра (1958—1988).